Метсовоне () — традиційний грецький сир.

Метсовоне — напівтвердий копчений сир, родини паста-філата, який первісно почав вироблятись у регіоні Метсово в Епірі, звідки походить назва сиру. Метсовоне вважається сиром відмінної якості. Виготовляється із коров'ячого молока, іноді суміші із додаванням малої кількості овечого або козячого молока.

Сир Метсовоне має статус PDO.

Примітки

Посилання 

 Metsovone - Greek Cheese

Грецькі сири
Сири з коров'ячого молока
Напівтверді сири
Копчені сири
Мецово